Energia pulita (Choke Canyon) – film del 1986 diretto da Charles Bail 
 Energia pulita – sinonimo di energia sostenibile